Oriximiná kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Oriximiná (ort), Pará, 
 Oriximiná (kommun), Pará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar